Разоблачение:
 
 «Полное разоблачение» — военная операция Армии обороны Израиля.

См. также 

 «Разоблачённая Изида»
 Разоблачительная журналистика